Caixer (judaisme) significa ritualment pur, preparat d'acord amb la llei judaica
 Caixer (folklore) és un cavaller que participa en les colcades i en els altres actes de les festes majors dels pobles de Menorca.
 Caixer (tipografia) és l'ull d'una lletra.
 Caixer automàtic és una màquina per efectuar algunes transaccions bancàries.